API eller api har flere betydninger:
 Application programming interface
 International Phonetic Alphabet - et system til fonetisk notation (fransk alphabet phonétique international derfor forkortes det til API)
 American Petroleum Institute -  
 Active Pharmaceutical Ingredient - Aktive farmaceutiske ingredienser